La palabra humanismo puede hacer referencia a: 

 Humanismo
 Humanismo renacentista, movimiento intelectual, filológico, filosófico, artístico e intelectual europeo estrechamente ligado al Renacimiento cuyo origen se sitúa en el siglo XIV.
 Humanismo cristiano, filosofía religiosa que defiende una plena realización del hombre y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos.
 Humanismo universal, corriente de pensamiento integradora del ser humano, la ciencia y la cultura, latente en la tradición humanística antigua, europea y asiática, y progresivamente manifiesta en la época contemporánea y en nuestro tiempo ante la globalización.
 Humanismo en España
 Humanismo evolutivo, corriente de pensamiento libre sit­a entre la filosofía, la epistemología, y la antropología.
 Humanismo filosófico, corriente filosófica.
 Humanismo Integral, libro de Jacques Maritain publicado en París en 1936.
 Humanismo marxista, rama del marxismo.
 Humanismo secular, basado en determinadas corrientes filosóficas y en el método científico; descarta las explicaciones sobrenaturales sobre el origen del universo y de la humanidad.
 Movimiento humanista, ONG, organización fundada por el escritor argentino Mario Luis Rodríguez Cobos.